U 900 oder U900 steht für:
 U 900 (Kriegsmarine), geplantes U-Boot der Kriegsmarine, siehe Liste deutscher U-Boote (1935–1945)/U 751–U 1000#U 851–U 900
 U 900, Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 406

U-900 steht für:
 U-900, deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 2008

U900